Příjmení Humphries nese více různých osobností:

 Lex Humphries (1936–1994) – americký jazzový bubeník
 Kaillie Humphriesová (* 1985) – kanadská bobistka
 Roger Humphries (* 1944) – americký jazzový bubeník